Sopot Open 2019, właśc. BNP Paribas Sopot Open 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 2019 z cyklu Sopot Open rozgrywany w dniach 29 lipca–4 sierpnia 2019 roku w Sopocie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 92 040 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019
2019 w tenisie ziemnym
2019 w polskim sporcie